An Nhơn (Bình Định), een thị xã in provincie Bình Định
 An Nhơn (Bến Tre), een xã in district Thạnh Phú, provincie Bến Tre
 An Nhơn (Đồng Tháp), een xã in district Châu Thành, provincie Đồng Tháp
 An Nhơn (Lâm Đồng), een xã in district Đạ Tẻh, provincie Lâm Đồng
 An Nhơn (Ho Chi Minhstad)
 An Nhơn (Khánh Hòa)